Schimkowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Schimkowitz (1898–1938), österreichischer Maler und Grafiker
 Othmar Schimkowitz (1864–1947), ungarischer Bildhauer und Hochschullehrer in Wien

Siehe auch:
 Symkowitz